Яковлева, Валентина Фёдоровна:
 Яковлева, Валентина Фёдоровна (1922—2007) — советский и российский юрист.
 Яковлева, Валентина Фёдоровна (более известна под фамилией Соломеева; род. 1948) — советская баскетболистка.